Die Abkürzung STRATCOM, Stratcom oder StratCom steht für:

 StratCom COE, „NATO Strategic Communication Center of Excellence“, bei der NATO akkreditiertes Kompetenzzentrum für   „Strategische Kommunikation“
 East StratCom Task Force, eine Arbeitsgruppe der Abteilung für Strategische Kommunikation im Europäischen Auswärtigen Dienst, die Beispiele für Desinformation in russischsprachigen Medien zusammenstellt
 United States Strategic Command, die Kommandostelle für Atomstreitkräfte aller Teilstreitkräfte der Vereinigten Staaten
 Strategic Communication (Militär), den übergeordneten Prozess der Koordination und Steuerung nicht-kinetischer, kommunikationsbasierter Wirkmechanismen in Krisen, Konflikten und Kriegen
 Stratcom (Apartheid) – Strategic communication, Formen der psychologischen Kriegsführung innerhalb des Apartheidsystem Südafrikas

Stratcom